Оттилия:

Женское имя
 Оттилия (Одилия; ; ) — женское имя. Известные носители:
 Оттилия (ум. ок. 700) — католическая святая, покровительница Эльзаса, дочь эльзасского герцога, игуменья ..
 Оттилия фон Гёте (1796—1872) — невестка знаменитого Гёте, супруга его единственного сына.
 Рейзман, Оттилия Болеславовна (1914—1986) — советский белорусский деятель советского кинематографа.

Другое
 «Оттилия» (СПб., 1865) — роман В. Гёте в переводе Андрея Кронеберга.
 «(401) Оттилия» — типичный астероид главного пояса.

См. также 
 Одилия | Одетта и Одиллия
 Одиль | Сент-Одиль
 Оттильо ()

Примечания